-{Linux Mint}- je operativni sistem za desktop i laptop računare. Dok je Linux Mint baziran i kompatibilan sa Ubuntu Linux distribucijom, dizajn korisničkog interfejsa se razlikuje. Neke od razlika u dizajnu su :
 Različit korisnički interfejs, uključujući pojednostavljen bootloader, raspored panela, tema i poseban Mint meni.
 Fokus je stavljen na punu funkcionalnost odmah po instaliranju Linux Mint operativnog sistema (npr. bežični drajveri su uključeni, kodeci koji su potrebni za puštanje različitih medijskih formata su preinstalirani, rezolucija ekrana se automatski prepoznaje, itd.) U Linux Mint-u -{Adobe Flash player}- je preinstaliran kako bi korisnici mogli da posećuju YouTube i druge sajtove bez potrebe za instalacijom ikakvih plugin-ova
 Mint Tools, kolekcija sistemskih alatki koja je dizajnirana kako bi sistemsko održavanje i administraciju učinila jednostavnijom za korisnike

Linux Mint se može preuzeti u formi -{ISO}- slike, pomoću koje korisnici mogu da narežu LiveCD-ove ili LiveUSB-ove

Linux Mint se može naći u 5 desktop okruženja :
 MATE
 KDE
 Cinnamon
 Lxde
 Xfce

Linuks Mint se može naći kao 32-bitna i 64-bitna distribucija. 32-bitna distribucija podržava samo BIOS, dok 64-bitna podržava i BIOS i UEFI.

Verzije

Spoljašnje veze 

 Linux Mint - Zajednica Srbije
 
 Linux Mint forum
 Linux Mint blog
 

Оперативни системи